RIITIIR е дванадесети студиен албум на норвежката блек метъл група Enslaved. Издаден е на 9 октомври 2012 г.

Получава позитивни оценки, а през първата седмица са продадени 2300 копия в САЩ.

Състав 
 Грутле Кялсон – вокали и бас
 Ивар Бьорнсон – китара, синтезатор
 Арве Исдал – китара
 Като Бекеволд – барабани
 Хербранд Ларсен – клавири, синтезатор, чисти вокали

Песни

Източници 

Албуми на Инслейв
Музикални албуми от 2012 година